Sicken steht für:

 Sicken (Bootstyp), Bootstyp

Sicken ist der Familienname folgender Person:

 Bernhard Sicken (* 1939), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Sicke, Vertiefung in einer Fläche zur Erhöhung der Steifigkeit
 Sicke, Bezeichnung für ein Vogelweibchen, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere